Исмаил Борончиев  (; 1910, кишлак Алчалуу, (ныне Чуйский район Чуйской области, Киргизия) — 8 ноября 1978) — киргизский советский акын-импровизатор, поэт, народный артист Киргизской ССР (1958).

Биография 
Сын бедняка. В 1929 вступил в колхоз. Тогда же началось песенное творчество И. Борончиева. Вскоре стал известен в народе как певец-импровизатор. Участник первой Всекиргизской олимпиады народного музыкального творчества. По рекомендации жюри в 1936 был принят в Киргизскую государственную филармонию в качестве солиста.

Творчество 
Значительное место в творчестве И. Борончиева занимают айтышы — песни-состязания со многими акынами.

Первые стихи, посвящённые общественным темам, вышли из печати в 1936 году. В 1938 году принят в Союз писателей СССР.

Всего издано шесть книг его стихов, содержащих также тексты многочисленных «айтышей». Кроме того, в 1969 опубликована книга его мемуаров «Менин емурум» ((«Жизнь певца»). В 1973 году на русском языке издана книга «Красный ток».

Избранные произведения 
 «Биринчи беш жылдык» («Первый пятилетний план», стихи, 1936)
 «Жакшы колхоз» («Хороший колхоз»)
 «Шамбет» (поэма, 1940)
 «Ырлар жыйнагы» («Сборник стихотворений», 1940)
 «Кыргызстан»
 «Зууракан»

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (01.11.1958)
 орден «Знак Почёта» (31.12.1970)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
  (1958)
 Почётные грамоты Верховного Совета Киргизской ССР
 Отличник культуры СССР.

Ссылки 
 Ысмайыл Борончиев

Члены Союза писателей СССР
Отличники культуры СССР
Киргизские акыны
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники Киргизии